Cacequi kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cacequi (ort), Rio Grande do Sul, 
 Cacequi (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar